Ruth Jones peut désigner :
 Ruth Lee Jones (alias Dinah Washington) (1924-1963), chanteuse et pianiste américaine ;
  (1946-1986), entraîneuse de basket-ball féminin américaine ;
  (née en 1966), femme politique et actrice galloise ;
 Ruth Jones (1962-), femme politique britannique.